Ez a lista a Frankie vagyok című amerikai televíziós sorozat epizódjainak felsorolását tartalmazza.

Évados áttekintés

Bevezető rész (2017)

1. évad (2017)

2. évad (2018)

Speciális (2017)

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái